Cactus — antigo género botânico 
 "Cactus" (canção) — canção da banda Pixies
 Cactus (Texas) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguação